Pojem „Náchod“ je nejednoznačný a může mít více významů:

 Náchod – okresní město
 Náchod (zámek) – hrad přestavěný na zámek
 Náchod (nádraží) – nádraží na trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí
 Náchod (Tábor) – část okresního města Tábor

 podobný název
 Náchodsko – část obce Kacákova Lhota v okrese Jičín

Externí odkazy